Yvan Rajoarimanana est un footballeur malgache, né le  à Madagascar. Il évolue depuis 2013 à l'US Sainte-Marienne où il occupe le poste d'attaquant.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 Ajesaia
 Champion de Madagascar : 2007
 Vainqueur de la Supercoupe de Madagascar : 2007

 JS Saint-Pierroise
 Champion de La Réunion : 2008

 CNAPS Sport
 Vainqueur de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien : 2012

Références

Liens externes 
 

Footballeur international malgache
Joueur de la JS saint-pierroise
Joueur du MO Béjaïa
Naissance en août 1988
Naissance à Madagascar